Lianetjärn kan syfta på:
Lianetjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lianetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lianetjärnet (Skålleruds socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn